babie lato (ang. indian summer) – późnoletni okres ładnej pogody
 Indian Summer – amerykańska grupa muzyczna emo z lat 90. XX w.
 Indian Summer – brytyjska grupa rockowa z początku lat 70. XX w.